Giornale di Roma è il nome di quattro diversi quotidiani pubblicati nell'Urbe tra XIX e XX secolo: 
 Giornale di Roma (6 luglio 1849-19 settembre 1870) – quotidiano ufficiale dello Stato Pontificio prima dell'Osservatore Romano (versione digitalizzata);
 Giornale di Roma (1890-1891) – quotidiano politico e finanziario;
 Giornale di Roma (1904-1906) – quotidiano cattolico ridenominato nel 1906 «Corriere d'Italia»;
 Giornale di Roma (19 agosto 1922-28 luglio 1923) – quotidiano indipendente (fu cessato per fare spazio al «Corriere Italiano»).